Быстрецо́во — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена на реке Черёха в 9 км к юго-востоку от села Карамышево на автотрассе регионального значения Псков — Карамышево — Порхов ( или ); в 32 киломтерах к востоку от Пскова.

Население

История 
До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Выставской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района